Die Abkürzung IBJ steht für:
 Illustriertes Briefmarken-Journal
 Industrial Bank of Japan
 Internationale Bildungsstätte Jugendhof, siehe Scheersberg #Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg (IBJ)
 International Bridges to Justice, NGO in Genf, Schweiz

Abkürzung